Coromines est un patronyme porté par :
 Pere Coromines (1870-1939), écrivain, homme politique et économiste catalan ;
 Joan Coromines (1905-1997), linguiste catalan.

Voir aussi

Homonymie de patronyme